Can Seguer (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura), edificació del municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà)
 Can Seguer (Lliçà d'Amunt), edificació del municipi de Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental)
 Can Seguer (Maçanet de Cabrenys), edificació del municipi de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà)
 Can Seguer (Riudellots de la Selva)